Birchdale ist der Name mehrerer

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Birchdale (Minnesota), im Koochiching County
 Birchdale (Virginia), im Prince William County

Sonstiges:
 Birchdale State Wildlife Management Area, Park im Crow Wing County, Minnesota